Му () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Му () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Му — річка в окрузі Сікайн (М'янма), права притока Іраваді.
 Му (континент Му) — інша назва Пацифіди